Кыр-Каентюба́ () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Старокурмашевского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от оронимического термина татарского происхождения «кыр» (поле, степь), фитонима «каен» (берёза) и слова «түбә» (крыша).

География 
Село находится на реке Шабиз, в 28 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село известно с 1707 года под названием Каентюба.

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, был распространен валяльно-войлочный промысел.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в селе функционировали мечеть (известна с 1853 года), мектеб (1862 год). В этот период земельный надел сельской общины составлял 1109 десятин.

До 1920 года село входило в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1922 года – Челнинского кантонов ТАССР.

В 1931 году в селе организован колхоз «Коминтерн».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Аняк» (животноводство).

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют начальная школа (здание построено в 2008 году), клуб (здание построено в 1982 году), фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района